Enon ist der Name 

 einer US-amerikanischen Indie-Band aus New York City, siehe Enon
 einer Stoffgruppe in der Chemie, siehe Enone
 einer Beteiligungsgesellschaft im Eisenbahnbereich, siehe ENON

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enon (Alabama), im Pike County
 Enon (Arkansas), im Drew County
 Enon (Florida), im Escambia County
 Enon (Georgia), im Fulton County
 Enon (Kentucky), im Caldwell County
 Enon (Louisiana), im Washington Parish
 Enon (Mississippi), im Chickasaw County
 Enon (Missouri), im Moniteau County
 Enon (North Carolina), im Yadkin County
 Enon (Ohio), im Clark County
 Enon (Pennsylvania), im Washington County
 Enon (Tennessee), im Carroll County
 Enon (Texas), im Upshur County
 Enon (Virginia), im Chesterfield County
 Enon (West Virginia), im Nicholas County
 Enon Forest, im Fulton County, Georgia
 Enon Grove, im Heard County, Georgia
 Enon Valley, im Lawrence County, Pennsylvania

Sonstiges:
 Enon Branch, Fließgewässer im St. Charles County, Missouri